Rifugio Prato Rotondo – rifugio di Cogoleto nella Città metropolitana di Genova
 Prato Rotondo – borgata di Roma Capitale in zona Val Melaina